Hericium erinaceus, conegut popularment com a barbeta de cabra o pom pom blanc, és un fong basidiomicot de l'ordre dels russulals comestible i molt preat per les seues propietats medicinals que podrien millorar la capacitat cognitiva. 

Fongs